Xiaobo ist der Name folgender Personen:

 Liu Xiaobo (1955–2017), chinesischer Schriftsteller, Systemkritiker und Menschenrechtler
 Liu Xiaobo (Taekwondoin) (* 1984), chinesische Taekwondoin
 Yang Xiaobo (1963–2020), chinesischer Politiker, Ingenieur und Unternehmer

Xiaobo  steht für:
 Xiaobo (Becken), Schlaginstrument